Almendras ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro D. Almendras (1919–1995), philippinischer Politiker
 Jose Rene Almendras, philippinischer Manager und Politiker